Departamento Capital es el nombre de varios departamentos de provincias argentinas, llamados así pues allí se encuentran las capitales de provincia, listadas a continuación (entre paréntesis el nombre de la provincia a la cual pertenecen):

 Departamento Capital (Catamarca);
 Departamento Capital (Córdoba);
 Departamento Capital (Corrientes);
 Departamento Capital (La Pampa);
 Departamento Capital (La Rioja);
 Departamento Capital (Mendoza);
 Departamento Capital (Misiones);
 Departamento de la Capital (Salta);
 Departamento Capital (San Juan);
 Departamento Capital (Tucumán);

También puede hacer referencia a:
 Departamento Juan Francisco Borges, de la provincia de Santiago del Estero, hasta el año 2019 llamado Departamento Capital.

Otra forma similar utilizada es Departamento La Capital.

Departamentos y partidos de Argentina